SORCS3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 222 амінокислот, а молекулярна маса — 135 755.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки